Tannan bezeichnet:
 eine ehemalige Stadt in der Präfektur Hyōgo: Tannan (Hyōgo) (eingemeindet nach Sasayama)
 ein japanisches Lehen: Tannan (Han)
 den Beinamen des Militärs Egawa Hidetatsu